N3 puede referirse a:
 Clase N3, unos acorazados previstos para la Marina Real Británica después de la Primera Guerra Mundial.
 Línea N3, una línea de autobuses de Madrid.
 Azida, el anión con fórmula N3-.